Шматово — название населённых пунктов и железнодорожной платформы:

Белоруссия 
 Шматово — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Шматово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Шматово — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Ступинском районе Московской области.

Украина 
 Шматово — село в Недригайловском районе Сумской области.